

Градець — село у Видинській області. Входить до складу общини Видин
 Градець — село у Слівенській області. Входить до складу общини Котел
 Градець — село у Софійській області. Входить до складу общини Костинброд

Градець — село у Північно-Східному регіоні. Входить до складу общини Крива-Паланка

Див. також 
 Ґрац